Ruata ima više značenja:
 Ruata, Cuneo
 Ruata, Torino